Dit is een lijst van planetoïden 1201-1300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (1201) Strenua || 1931 RK || 14 september 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1202) Marina || 1931 RL || 13 september 1931 || G. N. Neujmin
|-
| (1203) Nanna || 1931 TA || 5 oktober 1931 || M. F. Wolf
|-
| (1204) Renzia || 1931 TE || 6 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1205) Ebella || 1931 TB1 ||6 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1206) Numerowia || 1931 UH || 18 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1207) Ostenia || 1931 VT || 15 november 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1208) Troilus || 1931 YA || 31 december 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1209) Pumma || 1927 HA || 22 april 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1210) Morosovia || 1931 LB || 6 juni 1931 || G. N. Neujmin
|-
| (1211) Bressole || 1931 XA || 2 december 1931 || L. Boyer
|-
| (1212) Francette || 1931 XC || 3 december 1931 || L. Boyer
|-
| (1213) Algeria || 1931 XD || 5 december 1931 || G. Reiss
|-
| (1214) Richilde || 1932 AA || 1 januari 1932 || M. F. Wolf
|-
| (1215) Boyer || 1932 BA || 19 januari 1932 || A. Schmitt
|-
| (1216) Askania || 1932 BL || 29 januari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1217) Maximiliana || 1932 EC || 13 maart 1932 || E. Delporte
|-
| (1218) Aster || 1932 BJ || 29 januari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1219) Britta || 1932 CJ || 6 februari 1932 || M. F. Wolf
|-
| (1220) Crocus || 1932 CU || 11 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1221) Amor || 1932 EA1 ||12 maart 1932 || E. Delporte
|-
| (1222) Tina || 1932 LA || 11 juni 1932 || E. Delporte
|-
| (1223) Neckar || 1931 TG || 6 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1224) Fantasia || 1927 SD || 29 augustus 1927 || S. Beljavskij, N. Ivanov
|-
| (1225) Ariane || 1930 HK || 23 april 1930 || H. van Gent
|-
| (1226) Golia || 1930 HL || 22 april 1930 || H. van Gent
|-
| (1227) Geranium || 1931 TD || 5 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1228) Scabiosa || 1931 TU || 5 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1229) Tilia || 1931 TP1 ||9 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1230) Riceia || 1931 TX1 ||9 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1231) Auricula || 1931 TE2 ||10 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1232) Cortusa || 1931 TF2 ||10 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1233) Kobresia || 1931 TG2 ||10 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1234) Elyna || 1931 UF || 18 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1235) Schorria || 1931 UJ || 18 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1236) Thaïs || 1931 VX || 6 november 1931 || G. N. Neujmin
|-
| (1237) Geneviève || 1931 XB || 2 december 1931 || G. Reiss
|-
| (1238) Predappia || 1932 CA || 4 februari 1932 || L. Volta
|-
| (1239) Queteleta || 1932 CB || 4 februari 1932 || E. Delporte
|-
| (1240) Centenaria || 1932 CD || 5 februari 1932 || R. Schorr
|-
| (1241) Dysona || 1932 EB1 ||4 maart 1932 || H. E. Wood
|-
| (1242) Zambesia || 1932 HL || 28 april 1932 || C. Jackson
|-
| (1243) Pamela || 1932 JE || 7 mei 1932 || C. Jackson
|-
| (1244) Deira || 1932 KE || 25 mei 1932 || C. Jackson
|-
| (1245) Calvinia || 1932 KF || 26 mei 1932 || C. Jackson
|-
| (1246) Chaka || 1932 OA || 23 juli 1932 || C. Jackson
|-
| (1247) Memoria || 1932 QA || 30 augustus 1932 || M. Laugier
|-
| (1248) Jugurtha || 1932 RO || 1 september 1932 || C. Jackson
|-
| (1249) Rutherfordia || 1932 VB || 4 november 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1250) Galanthus || 1933 BD || 25 januari 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1251) Hedera || 1933 BE || 25 januari 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1252) Celestia || 1933 DG || 19 februari 1933 || F. L. Whipple
|-
| (1253) Frisia || 1931 TV1 ||9 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1254) Erfordia || 1932 JA || 10 mei 1932 || J. Hartmann
|-
| (1255) Schilowa || 1932 NC || 8 juli 1932 || G. N. Neujmin
|-
| (1256) Normannia || 1932 PD || 8 augustus 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1257) Móra || 1932 PE || 8 augustus 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1258) Sicilia || 1932 PG || 8 augustus 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1259) Ógyalla || 1933 BT || 29 januari 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1260) Walhalla || 1933 BW || 29 januari 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1261) Legia || 1933 FB || 23 maart 1933 || E. Delporte
|-
| (1262) Sniadeckia || 1933 FE || 23 maart 1933 || S. J. Arend
|-
| (1263) Varsavia || 1933 FF || 23 maart 1933 || S. J. Arend
|-
| (1264) Letaba || 1933 HG || 21 april 1933 || C. Jackson
|-
| (1265) Schweikarda || 1911 MV || 18 oktober 1911 || F. Kaiser
|-
| (1266) Tone || 1927 BD || 23 januari 1927 || O. Oikawa
|-
| (1267) Geertruida || 1930 HD || 23 april 1930 || H. van Gent
|-
| (1268) Libya || 1930 HJ || 29 april 1930 || C. Jackson
|-
| (1269) Rollandia || 1930 SH || 20 september 1930 || G. N. Neujmin
|-
| (1270) Datura || 1930 YE || 17 december 1930 || G. van Biesbroeck
|-
| (1271) Isergina || 1931 TN || 10 oktober 1931 || G. N. Neujmin
|-
| (1272) Gefion || 1931 TZ1 || 10 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1273) Helma || 1932 PF || 8 augustus 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1274) Delportia || 1932 WC || 28 november 1932 || E. Delporte
|-
| (1275) Cimbria || 1932 WG || 30 november 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1276) Ucclia || 1933 BA || 24 januari 1933 || E. Delporte
|-
| (1277) Dolores || 1933 HA || 18 april 1933 || G. N. Neujmin
|-
| (1278) Kenya || 1933 LA || 15 juni 1933 || C. Jackson
|-
| (1279) Uganda || 1933 LB || 15 juni 1933 || C. Jackson
|-
| (1280) Baillauda || 1933 QB || 18 augustus 1933 || E. Delporte
|-
| (1281) Jeanne || 1933 QJ || 25 augustus 1933 || S. J. Arend
|-
| (1282) Utopia || 1933 QM1 ||17 augustus 1933 || C. Jackson
|-
| (1283) Komsomolia || 1925 SC || 25 september 1925 || V. Albitskij
|-
| (1284) Latvia || 1933 OP || 27 juli 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1285) Julietta || 1933 QF || 21 augustus 1933 || E. Delporte
|-
| (1286) Banachiewicza || 1933 QH || 25 augustus 1933 || S. J. Arend
|-
| (1287) Lorcia || 1933 QL || 25 augustus 1933 || S. J. Arend
|-
| (1288) Santa || 1933 QM || 26 augustus 1933 || E. Delporte
|-
| (1289) Kutaïssi || 1933 QR || 19 augustus 1933 || G. N. Neujmin
|-
| (1290) Albertine || 1933 QL1 ||21 augustus 1933 || E. Delporte
|-
| (1291) Phryne || 1933 RA || 15 september 1933 || E. Delporte
|-
| (1292) Luce || 1933 SH || 17 september 1933 || F. Rigaux
|-
| (1293) Sonja || 1933 SO || 26 september 1933 || E. Delporte
|-
| (1294) Antwerpia || 1933 UB1 ||24 oktober 1933 || E. Delporte
|-
| (1295) Deflotte || 1933 WD || 25 november 1933 || L. Boyer
|-
| (1296) Andrée || 1933 WE || 25 november 1933 || L. Boyer
|-
| (1297) Quadea || 1934 AD || 7 januari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (1298) Nocturna || 1934 AE || 7 januari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (1299) Mertona || 1934 BA || 18 januari 1934 || G. Reiss
|-
| (1300) Marcelle || 1934 CL || 10 februari 1934 || G. Reiss|}

Planetoïdenlijsten